Sean Kelly (atleet) (1900-?), Iers olympisch atleet
 Sean Kelly (wielrenner) (1956), Iers wielrenner
 Sean Kelly (acteur) (1956), Amerikaans acteur
 Sean Kelly (voetballer) (1993), Schots voetballer
 Sean Dylan Kelly (2002), Amerikaans motorcoureur